Bull Allen, wł. Leslie Charles Allen (1916–1982) – australijski żołnierz, kawaler orderów
 Bull Allen, wł. Mark Richard Allen (ur. 1967) – nowozelandzki rugbysta, reprezentant kraju